Hydrostachys är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Hydrostachys ingår i familjen Hydrostachyaceae. 

Hydrostachys är enda släktet i familjen Hydrostachyaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kornellordningen
Hydrostachys